West Columbia (Carolina do Sul)
 West Columbia (Texas)

Desambiguações de topônimos